Marvin Degon (né le  à Worcester dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 2002, il commence sa carrière avec les Minutemen d'UMass dans le championnat NCAA. Il passe professionnel en 2005 avec le Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey. Après trois saisons, il part en Allemagne pour évoluer dans la DEL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Minutemen d'UMass ||NCAA ||36 ||2 ||14 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Minutemen d'UMass||NCAA ||36 ||5 ||15 ||20 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Minutemen d'UMass||NCAA ||38 ||10 ||8 ||18 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Minutemen d'UMass||NCAA ||36 ||10 ||19 ||29 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH||14 ||2 ||4 ||6 ||4 ||13 ||0 ||5 ||5 ||6
|-
|2006-2007 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||71 ||8 ||26 ||34 ||40 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2007-2008 || Bulldogs de Hamilton||LAH ||79 ||9 ||22 ||31 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL ||52 ||11 ||29 ||40 ||42 ||10 ||3||2 || 5||8
|-
|2009-2010 || Eisbären Berlin || DEL || 55|| 4|| 19|| 23|| 32|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2010-2011 || ERC Ingolstadt || DEL || 27|| 2|| 7|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Vienna Capitals || EBEL || 12|| 2|| 2|| 4|| 0|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Royals de Reading || ECHL || 22|| 4|| 7|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 27|| 2|| 11|| 13|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Milano Rossoblu || Serie A || 36|| 4|| 11|| 15|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Titans de Trenton ||ECHL || 23|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Jackals d'Elmira || ECHL || 12|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||Royals de Reading || ECHL || 55 || 8 || 26 || 34 || 27 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 54|| 5|| 15||20 ||36 || -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en juillet 1983
Naissance à Worcester (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Royals de Reading
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana